Nole peut désigner:
 Nole, commune de la ville métropolitaine de Turin dans le Piémont en Italie ;
 Nole,   ville de la ville métropolitaine de Naples, en Campanie en Italie ;
 Diocèse de Nole, diocèse de l'Église catholique en Italie ;
 île de Nôle, île dans la région Nouvelle-Aquitaine ;
 Félix de Nole, premier évêque de Nole ;
 Félix prêtre de Nole, Saint catholique et orthodoxe ;
 Paulin de Nole, aristocrate et poète gallo-romain ;
 Nole, diminutif du prénom Novak en serbe
 « Nole », surnom de Novak Djokovic, joueur de tennis serbe

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme